Jaffé oder Jaffe ist ein Familienname. Er war häufiger  in jüdischen Familien in Deutschland gebräuchlich. 

 Aniela Jaffé (1903–1991), deutsch-schweizerische Psychologin und Autorin

 Arthur Jaffe (* 1937), US-amerikanischer Mathematischer Physiker
 Benjamin Jaffe (Ben Jaffe; * 1971), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Benno Jaffé (1840–1923), deutscher Chemiker, Industrieller und Politiker
 Bernard Jaffe (1896–1986), US-amerikanischer Chemiehistoriker
 Carl Jaffe (1902–1974), deutsch-englischer Schauspieler
 David Jaffe (* 1973), US-amerikanischer Videospiel-Designer
 Diana Jaffé (* 1969), deutsch-israelische Autorin
 Don Jaffé (* 1933), deutsch-israelischer Komponist
 Edgar Jaffé (1866–1921), deutscher Politiker
 Elaine S. Jaffe (* 1943), US-amerikanische Hämatopathologin
 Eliezer Jaffe, israelischer Soziologe und Psychologe
 Eric A. Jaffe (* um 1942), Hämatologe und Onkologe
 Ernst Jaffé (1873–1916), Kunsthistoriker in Berlin
 Franz Jaffé (1855–1937), deutscher Architekt
 George Jaffé (1880–1965), deutschamerikanischer Physiker und Chemiker
 Hans Ludwig Cohn Jaffé (1915–1984), niederländischer Kunsthistoriker, Kurator und Autor
 Harold Jaffe, US-amerikanischer Autor
 Henry Lewis Jaffe (1896–1979), amerikanischer Pathologe
 Herb Jaffe (1921–1991), US-amerikanischer Filmproduzent, Unternehmer und Literaturagent
 Jerome H. Jaffe, US-amerikanischer Psychiater
 Jonathan Jaffe (* 1987), US-amerikanischer Pokerspieler
 Joshua Jaffe (* 1978), US-amerikanischer Grafikdesigner und Musiker
 Lee Jaffe (* 1950), US-amerikanischer Künstler
 Leo Jaffe (1909–1997), US-amerikanischer Filmfirmenmanager und Filmproduzent
 Lew Borissowitsch Jaffe (1876–1948), weißrussischer Dichter, Publizist und Zionist
 Marielle Jaffe (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin und Model

 Monte Jaffe (* 1940), US-amerikanischer Sänger (Bass)
 Mordechai Jaffe († 1612), jüdischer Gelehrter und Rabbiner
 Mordechai Jaffé (Markus Lazarus Jaffé, 1740–1813), deutscher Rabbiner 
 Nat Jaffe (1918–1945), US-amerikanischer Jazzpianist
 Nicole Jaffe, US-amerikanische Schauspielerin
 Norman Jaffe (1932–1993), US-amerikanischer Architekt
 Peter Jaffe (1913–1982), britischer Segler
 Philipp Jaffé (1819–1870), deutscher Historiker
 Ramón Jaffé (* 1962), deutscher Cellist und Kammermusiker

 Rona Jaffe (1931–2005), US-amerikanische Schriftstellerin
 Rudolf Jaffé (1885–1975), deutscher Pathologe

 Scott Jaffe (* 1969), US-amerikanischer Schwimmer
 Selma Jaffé (1862–1935), Schriftstellerin in Berlin
 Sophia Jaffé (* 1980), deutsche Violinistin
 Sophie Jaffé (1872–nach 1914), russische Violinistin
 Stanley R. Jaffe (* 1940), US-amerikanischer Filmproduzent
 Stephen Jaffe (* 1954), US-amerikanischer Komponist
 Theodor Julius Jaffé (1823–1898), deutscher Schauspieler

 Selma Wolff-Jaffé (1858–nach 1925), Mitglied im Stadtrat von Mannheim (SPD)

Siehe auch 
 Jaffee

Weblinks 
 Jaffe bei forebears.io

Familienname
Jüdischer Personenname
Englischer Personenname